Johnny Belinda se poate referi la:
 Johnny Belinda (teatru), o piesă de teatru de pe Broadway din 1940 de Elmer Blaney Harris
 Johnny Belinda (film din 1948), un film american dramatic din 1948 American bazat pe piesa de teatru
 Johnny Belinda (film din 1967), un film TV din 1967 bazat pe piesa de teatru
 Johnny Belinda (film din 1982), un film american din 1982 cu Rosanna Arquette